Birger Trolle kan syfta på:
Birger Knutsson (Trolle) – död 1367
Birger Birgersson (Trolle) d.ä. – död tidigast 1440
Birger Birgersson (Trolle) d.y. (1401–1471)